Miejscowości w USA:
 Linton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Linton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons

Gminy w USA:
 Linton (ang. Linton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Linton (ang. Linton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Linton (ang. Linton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Linton (ang. Linton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton

W Australii:
 Linton – miasto w stanie Wiktoria

W Wielkiej Brytanii:
 Linton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Linton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Linton (Bringsty) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Linton (Penyard) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Linton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Linton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Ellington and Linton – civil parish
 Linton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Linton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Linton-on-Ouse – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)